Янжул — українське прізвище.

Рід 
 Янжули — козацько-старшинський, а згодом також дворянський рід.

Персоналії 
 Янжул, Іван Іванович (1846—1914) — економіст, статистик, педагог.
 Янжул Катерина Миколаївна (1855—1935) — письменниця.

Див. також 
 Янжулівка

Українські прізвища